

Localidades
Homeland (Califórnia)
Homeland (Geórgia)
Ou ainda:
Homeland Park

Outros
Homeland (jogo eletrônico)
Homeland (Livro)
Homeland (série)

Desambiguação